

Persone 
 Jesús Codina – cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Jordi Codina – calciatore spagnolo

Altro 
 17179 Codina – asteroide della fascia principale
 Codina (fleo, Phleum pratense) – pianta